Konopa ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Konopa (1935–2002), deutscher Kunstmaler und Farbdesigner
 Rudolf Konopa (1864–1938), österreichischer Porträt-, Landschafts-, Stillleben- und Genremaler